Sinfito o sínfito puede referirse a:
 el suborden de insectos Symphyta; o
 el nombre común de la planta Symphytum officinale.